Chris Koch (1927-1986) est un joueur de rugby à XV sud-africain.
 Chris Koch est un réalisateur américain.